Лукашевич — українське прізвище.

 Лукашевич Василь Лукич (бл. 1783, Бориспіль, тепер Київська область — 16 жовтня 1866) — відомий громадський діяч.
 Лукашевич Михайло Адамович, перший земський лікар м. Олександрівськ (нині м. Запоріжжя)
 Лукашевич Василь, сотник другої Лохвицької сотні Лубенського полку (1760—1772).
 Лукашевич Іван Володимирович — майор СБ України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Лонгин Лукашевич — український галицький громадський діяч, редактор.
 Лукашевич Лука Михайлович (1749—1797) — останній київський полковник Війська Запорозького, генерал-майор Російської імператорської армії.
 Лукашевич Микола Павлович — український філософ і соціолог, доктор філософських наук, професор.
 Лукашевич Михайло Георгійович (1956) — український топ-менеджер у сфері інформаційних технологій. Регіональний керівник корпорації ASUS в Україні.
 Лукашевич Олексій — один з найтитулованіших стрибунів у довжину в історії України, чемпіон Європи 2002 року.
 Лукашевич Павло Олександрович (1913) — радянський вчений в галузі механізації садівництва і виноградарства.
 Лукашевич Платон Якимович (1809—1888), етнограф, фольклорист, мовознавець.
 Лукашевич Тетяна Миколаївна (1905, Катеринослав — 1972, Москва) — радянський кінорежисер, сценарист.
 Лукашевич Тетяна Сергіївна (* 1956) — майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, член Національної спілки художників України.
 Лукашевич Юзеф — польський історик, бібліограф.

Див. також 
 Лукашевичі

прізвища на -ич